Erebia succulenta är en fjärilsart som beskrevs av Alphéraky 1897. Erebia succulenta ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
succulenta